Miejscowości w USA:
 Thurman – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Warren
 Thurman – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Fremont
Gminy w USA:
 Thurman (ang. Thurman Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Warren